Колоско́ва — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Колоскова, Наталья Васильевна (Власова; род. 1988) — российская легкоатлетка.
 Колоскова, Рузана Юрьевна (род. 1997) — российская футболистка, защитница.